Рэй Кич (; ) — американский автогонщик, победитель гонок «Detroit Indy Grand Prix» и «500 миль Индианаполиса», обладатель мирового рекорда скорости на автомобиле.

Биография

Рекорд скорости 
22 апреля 1928 года Кич установил рекорд скорости на суше в 207,55 миль/ч (334,02 км / ч). Рекорд был установлен на трассе в Дейтона-Бич на автомобиле «White Triplex» с тремя двигателями внутреннего сгорания общим объёмом 81 литр.

Его рекорд был побит Генри Сигрейвом 11 марта 1929 года на автомобиле «Golden Arrow». В 1929 году владелец «White Triplex» Дж. М. Уайт попросил Кича попытаться побить рекорд Сигрейва на своём автомобиле, но Кич отказался. Тогда Уайт нанял , который погиб во второй попытке установить новый рекорд.

Участие в автогонках 
В 1928 году Кич выиграл первую гонку на гоночной трассе штата Мичиган, занял второе место в  и выиграл «Detroit Indy Grand Prix». На следующий год Кич победил в гонке «500 миль Индианаполиса».

Смерть 
Кич погиб через шестнадцать дней после своей победы в Индианаполисе в 200-мильной гонке близ Алтуны 15 июня 1929 года. Был похоронен на кладбище Хефзиба в округе Честер (штат Пенсильвания).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Автогонщики США
Гонщики, погибшие во время заездов
Рекордсмены мира в автоспорте
Пилоты Инди-500 из США
Победители 500 миль Индианаполиса